Håsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Håsjön, sjö i Norbergs kommun,  (9,51 ha)
Övre Håsjön, sjö i Norbergs kommun,  (7,64 ha)
Håsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (34,4 ha)
Håsjön (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (64,1 ha)
Håsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (22,4 ha)
Håsjön (Vemdalens socken, Härjedalen, 691171-140779), sjö i Härjedalens kommun,  (88,6 ha)
Håsjön (Vemdalens socken, Härjedalen, 695136-138807), sjö i Härjedalens kommun,  (84,1 ha)
Andra Håsjön, sjö i Östersunds kommun, 
Håsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (10,5 ha)
Håsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (22,4 ha)
Håsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (35,8 ha)

Se även
Håsjö
Håsjö församling var en församling inom Svenska kyrkan i Härnösands stift i Bräcke kommun i östligaste Jämtland
Håsjö landskommun, var en tidigare kommun i Jämtlands län
Håsjö socken, socken är sedan 1974 en del av Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn